Folke K. Skoog – botanico svedese
 Niklas Skoog – ex calciatore svedese
 Sofie Skoog – altista svedese
 Whitey Skoog – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense